James Channon Roe (27 de outubro de 1969) é um ator americano. Ele começou sua carreira na televisão e cinema em meados da década de 1990. Sua primeira aparição na televisão foi na série My So-Called Life como Billy em 1994. Roe começou sua carreira no cinema atuando em filmes independentes como "The Low Life" e "Junked".

Biografia

Vida pessoal
Roe nasceu em Pasadena, Califórnia, mas cresceu em Corona del Mar antes de se formar como ator na Joanne Baron D. W. Brown Studio e depois na British Academy of Dramastic Arts em Stanford.

Roe é um ávido surfista, ele é envolvido com grupos ativistas como Green Peace, Heal the Bay e Surfrider Foundation. Channon é vegetariano há mais de 20 anos.

Carreira
Roe começou sua carreira na televisão e cinema em meados da década de 1990. Sua primeira aparição na televisão foi na série My So-Called Life como Billy em 1994. Roe começou sua carreira no cinema atuando em filmes independentes como "The Low Life" e "Junked".

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos